

História 
 Estanislao Zeballos (1854–1923) — político, militar e empresário argentino
 Pedro de Cevallos (1715–1778) — nobre e militar espanhol

 

Desambiguações de história